Rother – distretto dell'East Sussex, Inghilterra, Regno Unito

Persone 
 Anthony Rother – compositore e produttore discografico tedesco di musica elettronica
 Michael Rother – musicista tedesco
 Stanley Francis Rother – presbitero e missionario statunitense cattolico